Сен-Сікст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Сен-Сікст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Сен-Сікст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя